Nachtmann ist die Bezeichnung für:

 einen Hersteller von Bleikristall, siehe Nachtmann Bleikristallwerke
 eine Deutsche Künstlergruppe, siehe Nachtmann-Silies

Nachtmann ist der Familienname folgender Personen:
 Clemens Nachtmann (* 1965), deutscher Komponist und Autor
 Franz Nachtmann (1883–1942), deutscher Bildhauer
 Franz Xaver Nachtmann (1799–1846), deutscher Maler
 Herwig Nachtmann (* 1940), österreichischer Zeitungsverleger
 Julia Nachtmann (* 1981), deutsche Film- und Theaterschauspielerin
 Jürgen Nachtmann (1954–2013), deutscher Fußballspieler
Otto Nachtmann (* 1942), österreichischer Physiker